Васи́лий Васи́льевич Давы́дов: Давыдов, Василий Васильевич (1930—1998) — российский педагог и психолог.
 Давыдов, Василий Васильевич (1898—1941) — бригадный комиссар, помощник начальника Разведывательного управления РККА.
 Давыдов, Василий Васильевич (1926—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Давыдов, Василий Васильевич (1829—1873) — русский художник.